Sei unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Congress:

  – galea varata nel 1776 nel Lago Champlain e affondata lo stesso anno.
  – fregata da 28 cannoni varata nel 1777 e perduta lo stesso anno.
  – fregata da 38 cannoni varata nel 1799 come una delle "Sei fregate originali della US Navy", radiata nel 1834.
  – fregata da 52 cannoni varata nel 1841 e affondata nel 1862.
  – sloop a pale varato nel 1870 e radiato nel 1876.
  – pattugliatore varato nel 1914 e radiato nel 1919